Куня́ев — фамилия. Известные носители:
 Куняев, Александр Трофимович (1933–1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Куняев, Аркадий Николаевич (1879–1921) — российский хирург, профессор.
 Куняев, Борис Ильич (1922–1989) — советский русский поэт.
 Куняев, Василий Павлович (1922–2004) — советский фотожурналист и фотохудожник.
 Куняев, Николай Николаевич (род. 1955) — советский и российский правовед.
 Куняев, Станислав Юрьевич (род. 1932) — русский поэт и публицист, переводчик, литературный критик.